Шахимардан (река) — река в Ферганской долине
 Шахимардан — посёлок в Ферганской области Узбекистана
 Шахимардан (мавзолей) — мавзолей в городе Хива, Узбекистан
 Шахимардан (минарет) — минарет в городе Хива, Узбекистан